* Алиев, Яшар Азер оглы (род. 1989) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Алиев, Яшар Теймур оглы (род. 1955) — азербайджанский дипломат, посол на Кубе, в США и Мексике, постпред в ООН.
 Алиев, Яшар Тофик оглы (род. 1948) — азербайджанский дипломат, посол в Монголии и КНР.